Elina Rönnlund (ur. 14 października 1996 r. w Umeå) – szwedzka biegaczka narciarska, złota medalistka mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej zadebiutowała 18 lutego 2013 roku w rumuńskim Braszowie podczas jedenastej edycji zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy. W pierwszym swoim starcie zajęła 57. miejsce w biegu na 7,5 km stylem dowolnym. W kolejnych startach w Braszowie ukończyła na 45 miejscu bieg na 5 km stylem klasycznym, a także zajęła 29. miejsce w sprincie rozgrywanym techniką dowolną. Swój udział w festiwalu zakończyła udziałem w mieszanym biegu sztafetowym, która wraz z drużyną ukończyła na 10 miejscu.

Kolejnym startem w zawodach międzynarodowych był występ na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym, które odbyły się na przełomie stycznia i lutego 2014 roku we włoskiej dolinie Val di Fiemme. Wzięła udział w jednej konkurencji – sprincie stylem dowolnym, w którym zajęła 14. miejsce.

Ppodczas mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym rozgrywanych w rumuńskim Râșnovie wystartowała w trzech konkurencjach, a najlepszym jej wynikiem było wywalczenie tytułu mistrzyni świata juniorek w biegu sztafetowym 4×2,5 km.

14 lutego 2015 roku zadebiutowała w pucharze świata. W biegu sprinterskim rozgrywanym techniką klasyczną w szwedzkim Östersund zajęła 57. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Urodzeni w 1996
Szwedzcy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Umeå